Deutscher Nationalrajon (russisch , Nemezki nazionalny rajon), auch Deutscher Nationalrayon oder Deutscher Nationalkreis ist die Bezeichnung folgender Verwaltungseinheiten in Russland:
 Deutscher Nationalrajon (Region Altai), in der Region Altai, auch (Deutscher) Nationalkreis Halbstadt
 Deutscher Nationalrajon Asowo, in der Oblast Omsk, russisch Asowski nemezki nazionalny rajon

 ehemalige Verwaltungseinheit in der Sowjetunion
 Deutscher Nationalrajon Karl Liebknecht (Landau), in der heutigen ukrainischen Oblast Odessa und Mykolajiw
 Deutscher Nationalrajon Wannowskoje 1928–1941 in der heutigen Region Krasnodar

siehe auch: Wolgadeutsche Republik